2 miejscowości w Polsce: 
 Turkowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice 
 Turkowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Turek